Carl Frölich kan syfta på:

* Carl Frölich (1680–1754), svensk greve, militär och ämbetsman 
 Carl Froelich (1875–1953), tysk filmregissör 
 Carl Gustaf Frölich (1637–1714), svensk greve, militär och ämbetsman
 Carl Wilhelm Frölich (1759–1828), tysk skriftställare